Chupaderos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chupaderos, Chihuahua, ort, 
 Chupaderos (dammbyggnad), Chihuahua, Galeana, 
 Chupaderos, Sinaloa, ort, Concordia, 
 Chupaderos, Zacatecas, ort, 
 Chupaderos, San Luis Potosí,ort,  Rioverde, 

Robotskapade Mexikoförgreningar